Il doppio  del The Jersey International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Colin Fleming e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Eric Butorac e Travis Rettenmaier 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (primo turno)
 Eric Butorac /  Travis Rettenmaier (campioni)

 David Martin /  Tomáš Zíb (semifinali) 
 Olivier Charroin /  Nicolas Tourte (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

The Jersey International 2009